Caprock Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Caprock Mountain (New Mexico)	
 Caprock Mountain (Texas)